Jevnaker (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Jevnaker (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente